Ronco bezeichnet:

 Ronco (Western), deutsche Heftroman-Serie
 Ronco (Fluss), auch Bidente, ein Fließgewässer in der italienischen Romagna

Ronco ist der Familienname folgender Personen:
 Claudio Ronco (* 1955), italienischer Cellist, Komponist und Musikologe

Ronco ist der Name bzw. Namensbestandteil folgender Orte

in der Schweiz:
 Ronco Bedretto, Weiler in der Gemeinde Bedretto im Bezirk Leventina, Kanton Tessin
 Ronco sopra Ascona, Gemeinde im Bezirk Locarno, Kanton Tessin

in Italien:
 Ronco Briantino, Gemeinde in der Provinz Mailand
 Ronco Biellese, eine Gemeinde in der Provinz Biella
 Ronco Canavese, Gemeinde in der Provinz Turin
 Ronco Scrivia, Gemeinde in der Provinz Genua